Премия «Спутник» за лучшую женскую роль второго плана в кинофильме () присуждается Международной пресс-академией. С 1996 по 2005 годы награды вручались в двух категориях: «Лучшая женская роль второго плана — драма» и «Лучшая женская роль второго плана — комедия или мюзикл», но, начиная с 2006 года, категории были объединены в одну — «Лучшая женская роль второго плана — кинофильм».

За все время существования премии ее получили 37 актрис. Актриса Клэр Фой — последняя на данный момент обладательница премии, она получила ее за роль Саломеи в фильме «Говорят женщины». Актриса Реджина Кинг завоевала большинство наград за лучшую женскую роль второго плана в кинофильме; она является двукратной обладательницей премии. Актриса Кейт Уинслет пять раз номинировалась на премию как лучшая актриса второго плана, что является рекордным количеством номинаций в данной категории.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучшую женскую роль второго плана — кинофильм.

Лучшая женская роль второго плана в драме (1996—2005)

Лучшая женская роль второго плана в комедии или мюзикле (1996—2005)

Премия «Спутник» за лучшую женскую роль второго плана в кинофильме (2006 — настоящее время)

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — Кинофильм
 Премия «Независимый дух» за лучшую женскую роль второго плана

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

м
Списки актрис
Награды актрисам